Le Miserere de Michael Nyman est une œuvre musicale chantée a cappella, composée pour le film Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant de Peter Greenaway sorti en 1989.

Liens externes  
 
 
 

 

Musique de film